Sivaganga (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Sivaganga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sivaganga